Orca steht für:
 Orcinus orca, eine Walart aus der Familie der Delfine, siehe Schwertwal
 Orca – Der Killerwal, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1977
 Orca (Screenreader), ein Open-Source-Screenreader für GNOME
 Orca Browser, ein Schwesterprojekt des Avant Browser
 Orca (Film), schwedisches Filmdrama von Josephine Bornebusch (2020)
 Orca (Fundão), Gemeinde in Portugal
 Orca (Schiff), ein Passagierdampfschiff der Pacific Steam Navigation Company
 Orca Air, ehemalige ägyptische Fluggesellschaft
 Orca Engineering, ehemaliger Automobilhersteller aus Liechtenstein
 Orca Sports Cars, ehemaliger Automobilhersteller aus der Schweiz
 Orca C 113, ein Supersportwagen
 Orca Parallel Programming Language, Programmiersprache in verteilten Systemen basierend auf Shared Data Objects
 orca (Sportartikelhersteller), ein neuseeländischer Sportartikelhersteller, vorwiegend im Triathlon
 größte Direct-Air-Capture-Anlage in Island, siehe CO2-Abscheidung und -Speicherung

Geografie:
 Orca Mount, Antarktika
 Orca Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik
 Orca Seamount, Tiefseeberg in der Bransfieldstraße, Antarktis
 Orca Sound, Südliche Shetlandinseln

ORCA steht für:
 ORCA AVA, eine Bausoftware
 ORCA (Quantenchemieprogramm), quantenchemisches Programmpaket von Frank Neese
 European Organisation for Caries Research
 Operetta Research Center Amsterdam, siehe Kevin Clarke
 Oscillation Research with Cosmics in the Abyss, Neutrinodetektor des KM3NeT in 2475 Metern Wassertiefe

Siehe auch:
 Orco
 Orka

Abkürzung